Карл Борг:
 Борг, Карл Фридрих фон дер (1794—1848) — нем. поэт, переводчик.
 Борг, Карл Оскар (1879—1947) — шведский художник, живший долгое время в США.
 Примечания